Тувинцы-тоджинцы (тоджинцы, самоназвание туга, туха) — особая этническая группа тувинцев, компактно проживающая в Тоджинском кожууне. Численность — 7278 человек (2021 г.). Относятся к малочисленным народам Сибири, что даёт им право пользоваться соответствующими льготами.

Численность 
Численность тувинцев-тоджинцев в населённых пунктах в 2002 г.:

 Республика Тыва:
 село Кунгуртуг — 1785
 село Адыр-Кежиг — 1096
 село Ий — 1077
 село Сыстыг-Хем — 155
 село Чазылары — 119

Язык 
Говорят на тоджинском диалекте тувинского языка.

Занятия 
В отличие от других этнических групп тувинцев занимаются оленеводством, а также сбором дикоросов (грибы, ягоды), охотой и в меньшей степени — рыболовством. Исторически собирательство в Тодже ориентировалось и на сбор женщинами луковиц сараны (до 100 и более кг на семью). Запасы хранились в кожаных сумках в высушенном виде. Заготавливали и кедровые орехи. Тоджинцы обрабатывали шкуры, выделывали кожу и бересту для изготовления одежды, утвари и покрышек чума, ремней. Было известно кузнечное и столярное дело. В 1990-е годы оленеводство у тоджинцев видимо почти сошло на нет, это видно по данным о численности оленьего поголовья в целом по республике Тува: в 1990 году в Туве было 8,6 тыс. оленей, в 2000 году 1,1 тыс. оленей, в 2010 году 2,2 тыс. оленей.

Жилище 
Традиционным жилищем оленеводов был чум, который имел каркас из соединённых вверху, наклонно установленных, шестов. Его крыли берестой и лосиными шкурами.

Праздничная культура 
Новогодний праздник — шагаа, хозяйственные праздники обработки шерсти и изготовления войлока, семейно-бытовые — свадебный цикл, рождение ребёнка, стрижка волос, религиозно-ламаистские — освящение жертвенного места, оросительного канала и др. Во время праздничных мероприятий проводили спортивные состязания по борьбе хуреш и стрельбе из лука, конные скачки и др.

Духовная культура 
Устное поэтическое творчество представлено различными жанрами: героический эпос, легенды, мифы, предания, песни, пословицы и поговорки.

Происхождение 
Как полагают исследователи, тоджинцы сложились в результате смешения древнего кетоязычного и самодийского населения с племенами дубо, переселившихся в регион Саяно-Алтая. Традиционно дубо (туба, туха) отождествляются с древними тюркскими племенами теле. При этом по мнению А. С. Шабалова, первоначально теле (в том числе дубо) представляли собой монголоязычную группу племён, подвергшихся тюркизации в конце IV века н. э.

Генетика 
Доля по Y гаплогруппам оказалась: Q — 52 %, N — 37% из них: N-L666 — 21 %, N3a5а — 12 %.

Примечания

Литература 
 Вайнштейн С. И.  М.: «Наука. Главная редакция восточной литературы». 1961. 19,3 п.л.
 
 Островских П. Е. Краткий отчёт о поездке в Тоджинский хошун урянхайской земли // Известия Императорского Русского географического общества. — СПб., 1898. — Т. XXXIV, вып. 4. — С. 424—432;
 Райков М. Отчёт о поездке к верховьям реки Енисея, совершённой в 1897 г. по поручению Императорского Русского Географического Общества // Известия Императорского Русского географического общества. -СПб., 1898. — Т. XXXIV, вып. 4 — С. 430—460.
 Спасский Г. И. Изображение обитателей Сибири. — СПб., 1820. — С. 63.
 Шварц Л. Подробный отчет о результатах исследований математического отдела Сибирской экспедиции РГО // Труды Сибирской экспедиции Русского географического общества. — СПб., 1864. — С. 91.

Тюркские народы
Народы России
Народы Сибири
Тоджинский кожуун
Коренные народы Севера
Тувинцы
Этносы тюрко-монгольского происхождения